Александр Александрович Мануковский (11 июля 1985, Воронеж) — российский футболист, полузащитник.

Футболом начал заниматься с 7 лет. Воспитанник воронежской СДЮСШОР № 15, первый тренер — отец Александр Александрович Мануковский. В 2004 году выступал за «Динамо» Воронеж в ЛФЛ. 2005 год провёл в дубле московского «Динамо» — один гол в 22 играх. В 2006—2007 годах играл за воронежское «Динамо» во втором дивизионе, в 2009 — вновь в ЛФЛ. В сезонах 2010—2013/14 выступал за «Химик» Дзержинск, с которым в 2013 году вышел в ФНЛ. С сезона 2014/15 играет в ФНЛ за «Енисей» Красноярск (2014/15 — 2015/16), «Сокол» Саратов (2016/17, аренда), «Факел» Воронеж (2017/18 — 2018/19), «Волгарь» Астрахань (с сезона 2019/20).В 2020 году перешёл в казахстанский клуб «Акжайык», но уже весной 2021 года снова вернулся в Россию, став игроком лискинского «Локомотива» .
В августе 2021 года официальный сайт воронежского клуба, сообщил, что опытный полузащитник пополнил состав местного «Факела-М» выступающего в турнире ФНЛ-2, где он получил капитанскую повязку.

Окончил Воронежский государственный институт физической культуры.

Примечания

Ссылки 
 Александр Мануковский: Верю в себя и счастливое будущее

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Воронеж
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Волгарь»
Выпускники Воронежского института физической культуры